Bredenbury, un village de la Saskatchewan, au Canada ;
 Bredenbury, un village du Herefordshire, au Royaume-Uni.